Рабка-Здруй:

 Рабка-Здруй — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Новотаргский повят.
 Рабка-Здруй — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новотаргский повят, Малопольское воеводство.